Le château de La Roche peut désigner les édifices suivants :

Belgique 
Château de La Roche à La Roche-en-Ardenne (province de Namur)

France 
Château de La Roche ou château de la Garde à Albaret-Sainte-Marie, en Lozère
Château de la Roche à Annesse-et-Beaulieu, en Dordogne
Château de La Roche à Bellefosse, dans le Bas-Rhin
Château de La Roche à Chappes, dans l’Allier
Château de La Roche à Chaptuzat, dans le Puy-de-Dôme
Château de La Roche à Écuillé, en Maine-et-Loire
Château de La Roche à Larochemillay, dans la Nièvre
Château de La Roche à Liorac-sur-Louyre, en Dordogne
Château de La Roche à Mirabel, en Ardèche
Château de La Roche à Noyant-la-Gravoyère, en Maine-et-Loire
Château de la Roche, à Ollainville, en Essonne
Château de La Roche à Rigney, dans le Doubs
Château de La Roche à La Roche-Clermault, en Indre-et-Loire
Château de La Roche à Saint-Martin-du-Mont, dans l'Ain
Château de La Roche à Saint-Pantaly-d'Excideuil, en Dordogne
Château de La Roche à Saint-Priest-la-Roche,  dans la Loire
Château de Roche ou de la Roche de Sceaux-sur-Huisne, dans la Sarthe
Château de la Roche à Vianne en Lot-et-Garonne

Suisse 
 Château de la Roche à Ollon dans le canton de Vaud

Voir aussi 
 Château de la Roche d'Alès à Marray en Indre-et-Loire.
  Château de La Roche Giffard à Saint-Sulpice-des-Landes en Ille-et-Vilaine.
 Château de La Roche-Racan à Saint-Paterne-Racan en Indre-et-Loire.
 Château de La Roche-sur-Foron à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie.

Notes et références 

Roche